Rosa di sangue (The Rose of Blood), film di J. Gordon Edwards del 1917
Rosa di sangue (Angélica), film di Jean Choux del 1940